Il termine Riale può corrispondere a:
 Riale, frazione del comune di Zola Predosa nella città metropolitana di Bologna.
 Riale, frazione del comune di Formazza nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
 Le Rialet, comune francese nella regione del Midi-Pirenei.
 Riale delle Selve, torrente della Lombardia, affluente dell'Olona
 Riale, sinonimo utilizzato nel Canton Ticino di torrente.
 Riale, altro nome del torrente Rile che scorre in provincia di Varese